Ertle ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Ertle (1641–1712), Abt der Reichsabtei Rot an der Rot
 Sebastian Ertle (um 1570–nach 1612), Steinmetz und Bildhauer